Spuhler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Spuhler (1940–2021), deutscher Doppelagent
 Gregor Spuhler (* 1963), Schweizer Historiker

 Willy Spuhler (* 1941), Schweizer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Spuler
 Spühler